Frankenberg ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Baden-Württemberg:
 Frankenberg (Oberrot), Weiler in Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall

in Bayern:
 Frankenberg (Brennberg), Ortsteil von Brennberg, Landkreis Regensburg
 Frankenberg (Goldkronach), Ortsteil von Goldkronach, Landkreis Bayreuth
 Frankenberg (Kulmbach), Ortsteil von Kulmbach, Landkreis Kulmbach
 Frankenberg (Speichersdorf), Ortsteil von Speichersdorf, Landkreis Bayreuth
 Frankenberg (Tettenweis), Ortsteil von Tettenweis, Landkreis Passau
 Frankenberg (Weigenheim), Ortsteil von Weigenheim, Landkreis Lichtenfels
 Frankenberg (Weismain), Ortsteil von Weismain, Landkreis Lichtenfels

in Hessen:
 Frankenberg (Eder), Stadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Landkreis Frankenberg (1821–1974)

in Nordrhein-Westfalen:
 Aachen-Frankenberg, Stadtbezirk von Aachen

in Sachsen:
 Frankenberg/Sa., Stadt im Landkreis Mittelsachsen
 Frankenberg, Wüstung in Dresden, siehe Liste der Wüstungen in Dresden #Stadtbezirk Prohlis

in Österreich:
 Frankenberg (Gemeinde Albeck), Ortschaft von Albeck (Kärnten), Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Frankenberg (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Frankenberg (Gemeinde Rennweg), Ortschaft von Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Frankenberg (Gemeinden Langenstein, Ried), Ortschaft von Langenstein und Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Frankenberg (Gemeinde Gleisdorf), Ortsteil von Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark

in Brasilien:
 Frankenberg (Novo Hamburgo), Siedlung bei Novo Hamburgo

in Polen:
 Frankenberg, deutscher Name von Przyłęk (Bardo), Dorf in der Landgemeinde Bardo, Polen
 Frankenberg, früherer deutscher Name von Świebodów, Dorf in der Landgemeinde Krośnice, Polen

Baulichkeiten:
 Schloss Frankenberg, bei Weigenheim im Steigerwald
 Kloster Frankenberg in Goslar

Frankenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Frankenberg (Adolf August Friedrich Frankenberg; 1808–1858), deutscher Pädagoge und Kindergartengründer
 Abraham von Frankenberg (1593–1652), schlesischer Mystiker, siehe Abraham von Franckenberg
 Bernhard Frank von Frankenberg (1692–1763), Bibliothekar des Klosters St. Gallen
 Donald von Frankenberg (* 1951), deutscher Künstler
 Egbert von Frankenberg (* 1967), deutscher Politiker (CDU)

 Emanuela von Frankenberg (* 1961), Schweizer Schauspielerin
 Franz Frankenberg (1759–1789), Bassist

 Gerhard von Frankenberg (1892–1969), deutscher Zoologe und  Politiker
 Günter Frankenberg (* 1945), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hermann von Frankenberg (1865–1931), deutscher Verwaltungsjurist
 Johann Heinrich von Frankenberg (1726–1804), Erzbischof von Mecheln und Kardinal

 Leopold von Frankenberg und Ludwigsdorf (1785–1878), deutscher Jurist und Politiker
 Nicole Frankenberg-Dinkel (* 1971), deutsche Mikrobiologin
 Otto von Frankenberg-Lüttwitz (1829–1905), deutscher General der Kavallerie
 Peter Frankenberg (* 1947), deutscher Geograph, Hochschullehrer und Politiker (CDU)
 Pia Frankenberg (* 1957), deutsche Regisseurin und Schriftstellerin

 Robert von Frankenberg und Ludwigsdorf (1807–1873), deutscher General der Infanterie
 Sylvie von Frankenberg (* 1949), deutsche Schriftstellerin

 Tyle von Frankenberg, deutscher Steinbildhauer und Baumeister

Frankenberg steht ür:
 Frankenberg (Adelsgeschlecht), schlesisches Adelsgeschlecht
 Frankenberg (Pfalz), Berg im Pfälzerwald
 Frankenberg (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1994–1995)
 Frankenberg-Denkmal, Gedenkstein im Schlosspark Gotha

Siehe auch:
 Burg Frankenberg
 Frankenberg und Ludwigsdorf
 Frankenberg und Proschlitz
 Franckenberg
 Frankenberger
 Frankenburg